El Campionat Mundial de Ral·lis del 1975 va començar el 15 de gener amb la 43a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el ral·li de Gal·les el 26 de novembre. El campionat el va guanyar Lancia, seguit de Fiat amb 35 punts de diferència.

Referències 

1975
Competicions esportives del 1975